A língua Siksiká ou Blackfoot, é uma língua aborígine presente nos Estados Unidos e no Canadá.

Ligações externas
 Piegan Institute
 Blackfoot Language Group, University of Montana
 Don Frantz's page on the Blackfoot language
 Blackfoot – English Dictionary: from *Webster's Online Dictionary – The Rosetta Edition.
 Blackfeet Language at Saokio Heritage
 Blackfoot Digital Library.org
 Tribal immersion schools rescue language and culture
 Teacher on use of Nintendo for Siksika instruction
 OLAC resources in and about the Siksika language
 Stocken, Harry W.G.: First ten chapters of St. Matthew's Gospel = ᖳᐦᓱᒧᐧᖹᖽᐧᖹ ᒉᒧᔭ ᖲᐨᓱᖻᐟᑊᑯ (Akhsitsiniksini Matiyo otsinaihpi). Toronto?, 1888 (Peel 1755)
 http://www.endangeredlanguages.com/profile/15784/contributions

Línguas algonquinas centrais
Línguas dos Estados Unidos
Línguas do Canadá